Projekt Genesis steht für:

 eines der Hauptmotive des Filmes Star Trek II, siehe Star Trek II: Der Zorn des Khan #Gentechnik und Genesis
 Project Genesis, Projektname beim Bau des Kreuzfahrtschiffes Oasis of the Seas
 ein Film von Jochen Taubert und Oliver Krekel aus dem Jahr 2010, siehe Project Genesis (Film)
 eine Dokumentation der BBC über den Aufbau des Meru-Nationalparks

Siehe auch:
 Genesis